Мемориал братьев Знаменских 2011 — 53-й международный легкоатлетический турнир серии «Соревнования Мирового вызова ИААФ по легкой атлетике», состоявшийся 3 июля 2011 года в Жуковском. В беге на 10 000 м разыгрывались медали чемпионата России по лёгкой атлетике 2011.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте rusathletics.com

2011 год в лёгкой атлетике
Спорт в России в 2011 году
Июль 2011 года
События 3 июля
Спортивные соревнования в Жуковском
Международные спортивные соревнования в Московской области